RKS Ursus Warszawa, właśc. Robotniczy Klub Sportowy Ursus Warszawa – polski wielosekcyjny klub sportowy, z siedzibą w Ursusie. Został rozwiązany w 2000 r., jego tradycję przejęły: sekcja akrobatyki i badminton pod nazwą UTS Akro-Bad, właśc. Ursusowskie Towarzystwo Sportowe Akro-Bad, oraz sekcja piłki nożnej, która w 2005 r. zmieniła nazwę z RKS Ursus Warszawa na KS Ursus Warszawa, właśc. Klub Sportowy Ursus Warszawa.

Historia 

Klub został założony w 1929 roku, przez pracowników fabryki Ursus w Czechowicach. Pierwszym prezesem klubu był inż. Jerzy Dickman. Za oficjalną datę powstania drużyny przyjęto w okresie powojennym rok 1935. W 1939 roku dokonano fuzji RKS Ursus i KS Czechowice. Po II wojnie światowej klub przejściowo nosił nazwę ZKS Stal Ursus. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wskutek problemów finansowych Z.P.C. Ursus ograniczenie ilości sekcji w klubie do czterech: piłki nożnej, akrobatyki, badmintona i podnoszenia ciężarów. W 1998 fabryka przestała finansować klub, który musiał radzić sobie z narastającymi długami. W styczniu 2000 zarząd RKS Ursus podał się do dymisji, klub został rozwiązany. Ostatnie istniejące sekcje zostały przejęte przez nowo powstałe kluby: piłki nożnej przez KS Ursus, zaś akrobatyki i badmintona przez UTS Akro-Bad, które przejęły tradycję RKS.

Sekcja akrobatyki została powołana do życia 1 marca 1965 roku i kontynuowała tradycje klubu MKS Ogniwo Pruszków. Największe sukcesy przypadły na lata 70. i 80., były to m.in.: Mistrzostwa Świata: złoty medal: Moskwa (1974) - piramidy, srebrny medal: Moskwa (1974) - wielobój kobiet; Puchar Świata: złoty medal: Widnau (1975) - wielobój kobiet; Mistrzostwa Świata Juniorów: brązowy medal: Winterthur (2000) - układ statyczny mężczyzn.

Sekcja piłki nożnej 
KS Ursus Warszawa, właśc. Klub Sportowy Ursus Warszawa – klub piłkarski.

Od momentu powstania klubu do roku 1934 drużyna występowała jedynie w meczach i turniejach towarzyskich. W 1934 r. klub przystępuje do WOZPN. W 1939 r. drużyna awansowała do ligi okręgowej. W okresie II wojny światowej oficjalna działalność klubu została zawieszona, drużyna piłkarska uczestniczyła jednak w rozgrywkach konspiracyjnych.

W 1973 drużyna piłki nożnej RKS Ursus awansowała do II ligi, występując w niej przez cztery sezony z rzędu (łącznie przez osiem). W sezonie 1978/79 była nawet wiceliderem rozgrywek po rundzie jesiennej, po rundzie wiosennej musiał uznać jednak wyższość drużyn ze Śląska z Górnikiem Zabrze na czele i ostatecznie uplasowała się na V miejscu. W latach osiemdziesiątych drużyna piłki nożnej jeszcze na jeden sezon wróciła do II ligi (1985/86), jednak po roku spadła do III ligi. Grała tam aż do sezonu 1998/99, w którym to po reorganizacji rozgrywek znalazła się w IV lidze.

W 1999 Przegląd Sportowy opublikował tabelę wszech czasów III ligi. RKS Ursus zajął w niej pierwsze miejsce, występując w III lidze 22 sezony. Piłkarze z Ursusa rozegrali w III lidze 661 spotkań, wygrywając 303, remisując 177, przegrywając 181. Drużyna strzeliła 978 bramek, tracąc 693.

Z klubem związani byli m.in. Krzysztof Sobieski, Roman Kosecki, Krzysztof Nowak, Tadeusz Świcarz, Tomasz Arceusz, Arkadiusz Skonieczny, Stanisław Fołtyn, Władysław Dąbrowski i Mateusz Możdżeń.

21 stycznia 2005 zmienił nazwę z RKS Ursus Warszawa na KS Ursus Warszawa.

Osiągnięcia sekcji piłkarskiej

Inne sekcje 
W klubie istniała sekcja podnoszenia ciężarów, startująca w drużynowych mistrzostwach Polski mężczyzn.

Stadion 
.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona KS Ursus

Kluby piłkarskie w Warszawie
Kluby piłkarskie założone w 1935
Polskie kluby podnoszenia ciężarów
Ursus (Warszawa)
Robotnicze kluby sportowe w Polsce